Sorcinelli è un cognome che può riferirsi a:

Giuseppe Sorcinelli pallavolista
Rodolfo Sorcinelli sportivo